Die Segelregatta mit dem Laser der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro wurde vom 8. bis 16. August 2016 ausgetragen.

Titelträger

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 
 

Laser Manner